

Sigle 
 Hepatitis A virus – virus dell'epatite virale A

Codici 
 HAV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale José Martí a L'Avana (Cuba)
 hav – codice ISO 639-3 della lingua havu
 HAV – codice ISO 3166-2:GB di Havering (Regno Unito)